O assunto, K-Teoria , pode ser dito ter começado com Alexander Grothendieck (1957), que usou a teoria para formular seu teorema. Ela leva o seu nome a partir da palavra alemã "Klasse", que significa "classe". A K-Teoria pode se referir a várias teorias:  
 K-Teoria que originou-se como o estudo de um anel;
 K-teoria topológica que é um ramo da topologia algébrica;
 K-Teoria algébrica que é uma parte importante da álgebra homológica;
 K-teoria trançada (também chamada de K-teoria com coeficientes locais) têm aparecido na teoria das cordas Tipo II;
 K-Teoria (Física) que se refere a uma aplicação conjectura da K-Teoria (na álgebra abstrata e topologia algébrica) para supercordas.

Matemática
Desambiguação
Teoria das cordas
 
Geometria algébrica